

Musica 
 Heavy metal – genere musicale rock
 Heavy metal – album dei Cor Veleno del 2004
 Heavy Metal Records – etichetta discografica indipendente britannica

Cinema 
 Heavy Metal – film di animazione del 1981

Videogiochi 
 Heavy Metal – videogioco del 1990
 Heavy Metal: F.A.K.K.² – videogioco del 2000

Letteratura 
 Heavy Metal: a Tank Company's Battle to Baghdad – libro su Operation Iraqi Freedom
 Heavy Metal – rivista fantasy statunitense basata sulla rivista francese Métal Hurlant